Die Kinder steht für:

 Die Kinder (Bahr), Drama von Hermann Bahr (1911)

Filme:
 Die Kinder (1967), deutscher Film von Edgar Reitz
 Die Kinder (1985), französischer Film von Marguerite Duras 
 Die Kinder (1990), britische Fernsehserie 
 Die Kinder (1997), neuseeländischer Kurzfilm von Sima Urale